Турецкая Суперлига 2013/14 () — 56-й розыгрыш чемпионата Турции по футболу с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.tff.org

Потуровая таблица 

источник kicker.de

Бомбардиры 

2013/2014
Турция
Спорт в Турции в 2013 году
Спорт в Турции в 2014 году